Toto je seznam obcí v departementu Aube ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Aube